Gilardino puede referirse a:
 Angelo Gilardino (1941), guitarrista clásico, compositor y musicólogo italiano;
 Alberto Gilardino (1982), futbolista italiano campeón del mundo con su país en el Mundial de 2006.